Bebek steht für:

 Bebek, Stadtteil von Istanbul
 Bebek (Gribbohm), Ortsteil von Gribbohm, Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
 Bebek (Adelsgeschlecht), ungarisches Adelsgeschlecht 

Bebek ist der Familienname folgender Personen:

 Detre Bebek, Palatin von Ungarn
 Domonkos Bebek († 1374), ungarischer Geistlicher, Bischof von Csanád, Kalocsa und Oradea Mare
 Emeryk Henrik Bebek, Ban von Kroatien
 Ivan Bebek (* 1977), kroatischer Fußballschiedsrichter
 Željko Bebek (* 1945), bosnischer Rockmusiker